Ilja Muromez steht für:

 Ilja Muromez, Heldengestalt der Kiewer Tafelrunde
 Ilja Muromez (Film), sowjetischer Märchenfilm von Alexander Ptuschko (1956, dt. Titel Der Kampf um das goldene Tor)
 Ilja Muromez, Gemälde von Wiktor Michailowitsch Wasnezow (1914)
 Ilja Muromez (Schiff, 1915), russischer Eisbrecher
 Ilja Muromez, sowjetischer Eisbrecher, ehemals deutscher Eisbrecher Eisbär, siehe Eisbär (Schiff, 1942)
 Ilja Muromez (Schiff, 1958), sowjetisches/russisches Flusskreuzfahrtschiff
 Ilja Muromez (Schiff, 1965), sowjetischer Eisbrecher
 Ilja Muromez (Schiff, 2017), Eisbrecher der russischen Seekriegsflotte
 Sikorsky Ilja Muromez, russisches Flugzeug